Музеї Аугсбурга — перелік музеїв міста.

 Музей Моцарта (Mozarthaus), батько композитора Леопольд Моцарт був уродженцем міста Аугсбург.
 Музей короля Максиміліана ІІ Баварського ( MAXIMILIANMUSEUM )
 Будинок Хофмана (Höhmannhaus) — виставкове приміщення для сучасних експозицій
 Римський музей (Аугсбург) (Römisches Museum)
 «Гравюрний кабінет» або Графічний кабінет міста Аугсбург
 Галерея німецького бароко (Аугсбург)

Музеї Німеччини
Аугсбург

Музеї Аугсбургу